

События 
 Консулы Флавий Галликан и Валерий Туллиан Симмах.
 11 мая — император Константин превратил город Византий, переименованный в Основание Константинополь во вторую официальную столицу Римской империи. Церемония открытия Константинополя, освящение христианскими священниками.
 Санатрук провозглашает себя царём Кавказской Албании. Албания отделяется от Армении.
 330—380 — царь Магадхи Самудрагупта. Подчинение государств в верхней части долины Ганга и в Центральной Индии.
 Ши Лэ объявил себя императором Младшей Чжао.
 330—333 — император Чжао Ши Лэ.

Родились 
 Флавий Клавдий Иовиан (330 — 364) — римский император (363 — 364).
 Святая Макрина — христианская святая, сестра святителей Василия Великого и Григория Нисского.
 Моисей Мурин — эфиопский христианский святой.

Скончались 
 Трдат III Великий (286—330 гг.) — армянский царь, при котором христианство было провозглашено в Армении государственной религией.

См. также